Байло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Население — 267 человек (на 2019 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Уэски